Fox UFC Fight Night est le nom des diffusions de compétitions de combat libre, ou mixed martial art (MMA), du championnat américain de l'UFC, sur le réseau de télévision FOX :
 UFC on Fox: Velasquez vs. Dos Santos, compétition qui s'est déroulée le  dans le Honda Center de la ville d'Anaheim, en Californie. 
 UFC on Fox: Evans vs. Davis, compétition qui s'est déroulée le  au United Center de Chicago, dans l'Illinois.
 UFC on Fox: Diaz vs. Miller, ou UFC on Fox 3, compétition prévue pour le  au Izod Center d'East Rutherford, dans le New Jersey.

Émission diffusée sur Fox